Truscheit ist der Familienname von:

 Ernst Truscheit (1926–2009), deutscher Chemiker
 Torsten Truscheit (* 1966), deutscher Drehbuchautor, Regisseur, Filmdramaturg, Kameramann und Filmeditor